Isabella von Braganza (* Oktober 1402 in Barcelos, Portugal; † 26. Oktober 1465 in Arévalo (Ávila), Spanien; ▭ im Kloster Mosteiro de Santa Maria da Vitória) war eine portugiesische Adelige aus dem Haus Braganza.

Leben

Sie war die Tochter von Alfons von Braganza (1377–1461) und Beatriz Pereira de Alvim (1380–1415). Am 11. November 1424 heiratete Isabella Johann von Portugal (* 13. Januar 1400 in Santarém; † 18. Oktober 1442 in Alcácer do Sal), den Halbbruder ihres Vaters. Mit ihm hatte sie vier Kinder.

Nachkommen 

 Diogo von Portugal (* 1425; † 1443)
 Isabella von Portugal (* 1428; † 15. August 1496); ∞ (22. Juli 1447) Johann II. von Kastilien
 Beatrix von Portugal (* 1430; † 1506); ∞ (1447) Prinz Ferdinand von Portugal (* 11. Mai 1433; † 18. September 1470)
 Phillipa von Portugal (* 1432; † 1450)

Vorfahren

Weblinks 
 Descendants of King William I the Conqueror of England genealogy.racher.co.uk, abgerufen 13. Mai 2010

Einzelnachweise/Hinweise 

Familienmitglied des Hauses Braganza
⚭Isabella #Braganza
Geboren 1402
Gestorben 1465
Frau